Сваби:

 Сваби — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, центр одноимённого округа.
 Сваби — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.